KV Drachten/Van der Wiel is een Nederlandse korfbalvereniging uit Drachten in de gemeente Smallingerland (provincie Friesland). De clubkleuren van het tenue zijn een groen shirt met een zwarte broek/rok.

Algemene historie
Op 13 augustus 1946 werd door een groep van vijftien enthousiastelingen 'Folgeren Foarút' opgericht. Eerst mochten alleen inwoners van de buurtschap De Folgeren lid worden. Als in de vijftiger jaren opheffing dreigt vanwege in tekort aan leden, wordt ook 'import' uit Drachten toegestaan. Nadat De Folgeren onderdeel wordt van Drachten gaat de vereniging verder onder de naam Door Sport Vereend (1957). Op verzoek van de korfbalbond krijgt DSV in 1959 Korfbalvereniging Drachten als naam. Vandaag de dag telt Drachten/Van der Wiel bijna 400 leden. Daarmee is de Drachtster korfbalclub een van de grotere in Noord-Nederland.

Selectie

Trainers/coaches

Zaalcompetitie

Veldcompetitie 

* De FKB-competitie was een zomer gebeuren, terwijl de KNKB competitie in het voor- en najaar plaats vond.

Jan Mulder Beker

Externe link 
 Website KV Drachten

Drachten
Drachten
Sportvereniging in Smallingerland